Уча́н () — городской уезд города субпровинциального значения Харбин провинции Хэйлунцзян (КНР).

История 
В 1869 году было построено Учанское укрепление. В 1882 году был образован Учанский комиссариат (五常厅), а в 1909 — Учанская управа (五常府). После Синьхайской революции управа в 1913 году была ликвидирована, а вместо неё образован уезд Учан (五常县) провинции Гирин.

В 1931 году Маньчжурия была оккупирована японскими войсками, а в 1932 году было образовано марионеточное государство Маньчжоу-го. В 1934 году было введено деление Маньчжоу-го на 15 провинций и 1 особый город, и уезд Учан оказался в составе провинции Биньцзян.

В 1945 году Маньчжурия была освобождена Советской армией. После войны правительство Китайской республики приняло программу нового административного деления Северо-Востока, и уезд Учан оказался в составе провинции Сунцзян.

После образования КНР новое правительство тоже взялось за административный передел Северо-Востока, и в 1954 году провинция Сунцзян была ликвидирована, а её земли вошли в состав провинции Хэйлунцзян.

В 1958 году был образован Специальный район Сунхуацзян (松花江专区), и уезд вошёл в его состав. В 1960 году специальные районы были ликвидированы, а входившие в них административные единицы были напрямую подчинены административным центрам специальных районов (в результате чего уезд Учан оказался подчинён властям Харбина), но через несколько лет это решение было отменено. Во время Культурной революции специальные районы были переименованы в округа, поэтому с 1968 года Специальный район Сунхуацзян стал Округом Сунхуацзян (松花江地区).

В 1993 году указом Госсовета КНР уезд Учан был расформирован, а на его месте образован городской уезд.

В 1996 году округ Сунхуацзян был расформирован, а входившие в его состав административные единицы перешли в состав Харбина.

Административное деление 
Городской уезд Учан делится на 11 посёлков, 10 волостей и 3 национальные волости.

Ссылки 
 

Городские уезды Харбина